Kurszk, oroszországi város;
kurszki csata, a második világháború egyik német-szovjet páncéloscsatája 1943 nyarán;
kurszki mágneses anomália;
Kurszk, tengeralattjáró.
Kurszk, Thomas Vinterberg 2018-as nagyjátékfilmje